Вильягонсало ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида.  Занимает площадь 41 км². Население — 1351 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 76 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса